Tetractenos är ett släkte av fiskar. Tetractenos ingår i familjen blåsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blåsfiskar
Tetractenos